Volga je lahko:

 Volga (reka) - reka v Rusiji
 Volga (avto) - znamka avtomobilov tovarne GAZ v Rusiji